Gillett ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Gillett (1976–2005), australische Ruderin und Radrennfahrerin
 Bob Gillett († 2013), neuseeländischer Jazzmusiker und Musikproduzent
 Charlie Gillett (1942–2010), britischer Radiomoderator und Autor
 Frederick H. Gillett (1851–1935), US-amerikanischer Politiker
 George Gillett (* 1938), US-amerikanischer Geschäftsmann und Millionär
 James Gillett (1860–1937), US-amerikanischer Politiker
 Jan Bevington Gillett (1911–1995), englischer Botaniker
 Jarred Gillett (* 1986), australischer Fußballschiedsrichter
 Matt Gillett (* 1988), australischer Rugby-League-Spieler
 Roland Gillett (* 1907), britischer Filmproduzent
 Simon Gillett (* 1985), englischer Fußballspieler

Gillett heißen die Orte in den USA:

 Gillett (Arkansas)
 Gillett (Texas)
 Gillett (Wisconsin), im Oconto County
 Gillett (Town), Town(ship) im Oconto County, Wisconsin

Gillett ist:
 ein Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers British Ensign

Sonstiges:
 Gillett-Nunatakker, Nunatakker im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Gillett-Schelfeis, Schelfeis vor der Oates-Küste des Viktorialands, Antarktika

Siehe auch:
 Gillet
 Gillette
 Gilette (Begriffsklärung)